Obhájcem titulu v soutěži smíšené čtyřhry na Australian Open 2013 byl americko-rumunský pár Bethanie Matteková-Sandsová a Horia Tecău, který v úvodním kole podlehl české dvojici Lucie Hradecká a František Čermák.

Vítězové si do deblových žebříčků nepřipsali žádné body a rozdělili si částku 135 500 australských dolarů.

Premiérový grandslamový titul si připsala australská dvojice Jarmila Gajdošová a Matthew Ebden, startující na divokou kartu, která ve finále porazila český pár Lucie Hradecká a František Čermák ve dvou setech 6:3 a 7:5. Gajdošová po výhře uvedla: „Skvěle jsme si sedli a dobře se doplňovali. Snad si výhru někdy zopakujeme.“ Finalista Čermák dodal: „Finále je velký úspěch, v mých letech největší, takže si toho strašně cením a děkuju za to Lucce, že se mnou hraje.“

Nasazení párů 
  Lisa Raymondová /  Mike Bryan (odstoupili)
  Jelena Vesninová /  Leander Paes (2. kolo)
  Sania Mirzaová /  Bob Bryan (čtvrtfinále)
  Liezel Huberová /  Max Mirnyj (2. kolo)
  Naděžda Petrovová /  Mahesh Bhupathi (čtvrtfinále)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Robert Lindstedt (odstoupili)
  Andrea Hlaváčková /  Daniele Bracciali (2. kolo)
  Julia Görgesová /  Daniel Nestor (odstoupili)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina 

| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=[10]
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= L Huber  M Mirnyj
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=[4]

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= N Petrova  M Bhupathi
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=[10]
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= K Srebotnik  N Zimonjić
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=[5]

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= J Gajdošová  M Ebden
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= J Vesnina  L Paes
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= J Švedova  D Istomin
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=  D Marrero
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=5
| RD3-team03= N Petrova  M Bhupathi
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=[11]
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04= J Gajdošová  M Ebden
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3='''[13]

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= J Švedova  D Istomin
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=65
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=WC
| RD4-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk smíšené čtyřhry na Australian Open 2013

Australian Open 2013